Rosaro – frazione di Grezzana in provincia di Verona
 Rosaro – frazione di Acquasparta in provincia di Terni
 Rosaro –  torrente che nasce dal monte La Nuda, nei pressi del Passo del Cerreto